Un dey est un dignitaire de l'Empire ottoman.

Titre 
 Dey d'Alger
 Dey de Tunis

Lieux 

 Daïra de Hussein-Dey, une circonscription administrative d'Algérie ;
 Hussein-Dey, une commune d'Algérie, chef-lieu de la daïra de Hussein Dey.

Patronyme 

Dignitaires arabes
 Hussein Dey, un dey d'Alger ;
 Othman Dey, un dey de Tunis ;
 Youssef Dey, un dey de Tunis ;

Patronyme allemand
 Sebastian Dey (1979-), un chanteur allemand.

Patronyme américain
 Joseph Dey, un administrateur du golf américain ;
 Susan Dey, une actrice et productrice américaine ;
 Tom Dey, un réalisateur et producteur de cinéma américain.

Patronyme français
Dey est également un patronyme français, présent notamment dans les Vosges et en Bourgogne. Étymologiquement, il s'agit d'une variante régionale de « Dieu ». Il existe une variante alsacienne Deybach, de Dey, « Dieu », et bach, « ruisseau » en alsacien. Deybach signifierait « ruisseau appartenant à une église »

Dey est un nom

Autres 
 Base aérienne 148 Hussein Dey, un site opérationnel de l'armée de l'air algérienne
 El Dey, un groupe de musique algérien
 Mosquée Youssef Dey, une mosquée de Tunis en Tunisie
 Nasr athlétique d'Hussein Dey, un club omnisports algérien
 Nasr athlétique d'Hussein Dey (basket-ball), un club de basket-ball algérien
 Nasr athlétique d'Hussein Dey (football), un club de football algérien
 Nasr athlétique d'Hussein Dey (volley-ball), un club de volley-ball algérien

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien